Stenberg är ett svenskt efternamn.

Personer med efternamnet Stenberg

 Aina Stenberg-MasOlle (1885–1975), bildkonstnär
 Anita Stenberg
 Anna Stenberg (1867–1956), politiker
 Axel Stenberg (1866–1947), arkitekt

 Bengt Stenberg (född 1968), barnskådespelare
 Birgit Stenberg (1916–2012), operasångare
 Birgitta Stenberg-Hultén (1928-1993), skulptör
 Birgitta Stenberg (1932–2014), författare
 Birgitta Stenberg (skulptör) (född 1937), skulptör
 Britta Stenberg (född 1951), författare
 Bröderna Stenberg, svensk-ryska konstnärer

 Carl Stenberg
 Carl Erik Stenberg

 Daniel Stenberg
 Dick Stenberg (1921–2004), flygvapenchef

 Eddie Stenberg
 Edel Stenberg
 Edvard Stenberg
 Eira Stenberg (född 1943), finländsk författare
 Emerik Stenberg (1873–1927), målare och folklivsskildrare
 Erland Stenberg (1838–1896), finländsk skulptör
 Ewa Stenberg

 Folke Stenberg (1899–1982), idrottsledare

 Gaby Stenberg (1923–2011), skådespelare
 Georgij Stenberg (1900–1933), svenskrysk konstnär
 Gunnar Stenberg
 Gunvor Stenberg (1913–1976), lärare och politiker
 Gustaf Stenberg
 Gösta Stenberg (1902–1969), sångtextförfattare

 Hans Stenberg (bandyspelare) (född 1940)
 Hans Stenberg (född 1953), politiker
 Henrik Stenberg (född 1990), innebandyspelare
 Heribert Stenberg
 Härje Stenberg (1914–2007), jurist

 Inge Stenberg (1902–1964), ingenjör och företagsledare
 Isa Stenberg

 Jan Stenberg (född 1939), jurist och företagsledare
 Jens Stenberg (född 1974), journalist
 Joakim Stenberg (född 1981), kampsportare
 Johan Algot Stenberg (1868–1936), politiker
 Johan Erik Stenberg (1845–1923), arkitekt
 John Didrik Stenberg

 Karin Stenberg (1884–1969), samisk föreningspionjär

 Leif Stenberg
 Leif Stenberg-Skiffer (1932–1985), utpekad förbrytare
 Lisette Stenberg (1770–1847), skådespelare

 Malin Stenberg (född 1973), regissör
 Maria Stenberg (född 1966), politiker
 Matthias Stenberg
 Måns Stenberg (född 1990), gymnast

 Nikolaus Stenberg
 Nils Stenberg (1915–1989), politiker
 Ninni Stenberg

 Oscar Stenberg (1906–1974), kommunalpolitiker

 Peder Stenberg (född 1978), sångare
 Pehr Stenberg
 Petter Stenberg (1821–1913), förfalskare

 Rebecca Stenberg (född 1992), ishockeyspelare

 Sigfrid Stenberg (1876–1935), idrottsledare
 Sten Stenberg (1824–1884), läkare
 Steno Stenberg 1870–1940), jurist och politiker
 Sven Stenberg

 Ture Stenberg (1863–1917), arkitekt
 Tyra Stenberg

 Ulla Stenberg (1792–1858), textilkonstnär

 Vladimir Stenberg (1899–1982=, svensk-rysk konstnär

 William Stenberg

 Åsa Stenberg (född 1946), politiker

Svenska efternamn